En anglais, le terme de «  », qui se traduit littéralement par , est une métaphore permettant de désigner les  affaires judiciaires (principalement criminelles), non élucidées et faisant l'objet d'un classement sans suite.

Elles peuvent ainsi faire référence à :
 Cold Case : Affaires classées (2003–2010), série télévisée américaine ;
 Cold Case, affaires glacées (2012), album de la série de bande dessinée .

Notes et références

Voir aussi 
 Liste d'affaires criminelles non élucidées

Homonymie de titre